Гран-при Великобритании  года — девятый этап чемпионата Формулы-1  года, прошёл с 6 по 8 июля 2007 года на трассе Сильверстоун, (Великобритания).

Свободные заезды

Тест-пилоты 
Во 2-й сессии свободных заездов на Гран-при Великобритании принимал участие тест-пилот команды Honda Кристиан Клин, после того, как основной пилот Дженсон Баттон пожаловался на боли в спине.

Квалификация 

Прошла 7 июля, 2007 года. Погода: Небольшая облачность. Сухо. Температура воздуха +230С, трассы +460.

Гонка 
Вторую победу подряд одержал гонщик Ferrari Кими Райкконен. Стартовав со второй позиции за Льюисом Хэмилтоном, Райкконен выиграл, обойдя соперников из McLaren на более поздних пит-стопах. Второе и третье места заняли Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон.

Фелипе Масса (Ferrari) заглох на старте и был вынужден стартовать с пит-лейн, в результате пробился на 5 место. Четвёртое место второй этап подряд занял гонщик BMW Sauber Роберт Кубица. В зачетную восьмерку также попал другой гонщик BMW Sauber Ник Хайдфельд и два гонщика Renault.

|}

 Запланировано 60 кругов, но дистанция сокращена на один круг из-за прерванного старта и дополнительного формирующего круга (Фелипе Масса заглох на стартовом поле).
 Фелипе Масса и Такума Сато стартовали с пит-лейн.

Положение после Гран-при Великобритании 

После Гран-при Великобритании победитель этапа Кими Райкконен смог выйти на 3 место в зачете чемпионата мира, опередив своего партнёра по команде Фелипе Массу.

В остальном, ситуация принципиально не изменилась. Отрыв между Льюисом Хэмилтоном и Фернандо Алонсо уменьшился с 14 очков до 12, а разница между Алонсо и Райкконеном сократилась до 6 очков. В командном зачете Ferrari и McLaren-Mercedes заработали на этапе по 14 очков.

В целом, на этапе заработали очки первые восемь гонщиков общего зачета и первые 4 команды.

 Чемпионат мира

Интересные факты 

Команда Ред Булл во время Гран-при выступала на автомобилях, которые были раскрашены тысячами маленьких фотографий, чтобы поместить свою фотографию необходимо было заплатить 20 долларов. Позднее машина на которой ездил Култхард была продана с аукциона за 210 000 евро. Вырученные средства ушли на благотворительность.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 Официальный сайт

Гран-при Великобритании